Орден «За укрепление мира и дружбы» () — государственная награда Республики Беларусь.

История 

 29 сентября 2016 года — состоялось первое награждение орденом;
 16 октября 2016 года — учреждение ордена решением Конституционным судом Республики Беларусь № Р-1064/2016;
 27 мая 2017 года — Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Указ №184, в соответствии с которым были учреждены новые государственные награды.

Статут 
Орден «За укрепление мира и дружбы» является высшим выражением признания заслуг иностранных граждан и лиц без гражданства.

Орденом «За укрепление мира и дружбы» награждаются руководители иностранных государств, лица, занимающие высшие должности в государственных органах зарубежных стран, а также видные политические и общественные деятели:

 за исключительные заслуги в укреплении двусторонних отношений с Республикой Беларусь, оказание всемерного содействия в ее социально-экономическом развитии и процветании;
 за большой личный вклад в установление дружбы и экономического сотрудничества между государствами, интеграцию Республики Беларусь в международные структуры;
 в знак признательности за активную миротворческую деятельность, гармонизацию межнациональных отношений, спонсорскую деятельность и проведение значимых гуманитарных мероприятий на благо человечества, единения и согласия в мировом сообществе.

Описание 
Орден «За укрепление мира и дружбы» представляет собой золотистую восьмиконечную звезду диаметром 71 мм на фоне расходящихся серебристых лучей, в центре которой размещен круг диаметром 38 мм, покрытый белой и красной эмалью. В центре круга расположено рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь с надписью по окружности «За ўмацаванне міру і дружбы». Круг обрамлен бортиком в виде двойного витого жгута. Между лучами восьмиконечной звезды размещены бриллианты. Обратная сторона ордена имеет гладкую поверхность, в центре находится номер ордена.

Орден при помощи ушка и кольца крепится к прямоугольной планке размером 45х11 мм, покрытой красной эмалью, с надписью «Рэспубліка Беларусь». В нижней части планки расположены лавровые ветви. Планка при помощи колец крепится к орденской цепи. Цепь состоит из чередующихся звеньев двух видов: 11 позолоченных восьмигранных звезд диаметром 28 мм, выполненных в виде василька, и 10 прямоугольников размером 50х17 мм, покрытых зеленой и красной эмалью, с изображением национального орнамента.

Орден изготавливается из серебра с позолотой.

Награждения

Интересные факты 
Несмотря на то что орден был учреждён в мае 2017 года, первое (и пока что единственное) награждение состоялось ещё в сентябре 2016 года.

Примечания 

Награды по алфавиту
Награды, появившиеся в 2017 году
Ордена Белоруссии